Netherby bezeichnet:

Orte:
 Netherby (Cumbria), England
 Netherby (North Yorkshire), England
 Netherby (Ontario), Kanada
 Netherby (South Australia), Australien
 Netherby (Victoria), Australien

Sonstiges:
 Netherby (Schiff)
 für die Villa im schottischen Dalkeith, siehe Linsandel House